

Geografia

Austria 
 Eggerding – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding

Niemcy 
 Eggerding – dzielnica gminy Schnaitsee, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein